La palabra pericote puede denominar:
Al pericote común, Graomys griseoflavus.
Al pericote pálido, Graomys domorum.
Al pericote de panza gris, Phyllotis xanthopygus.
A la rata negra, Rattus rattus.
Al ratón de cola larga, Oligoryzomys longicaudatus.
Al guarén o rata noruega, Rattus norvegicus.
A un baile popular cántabro y asturiano.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.

Referencias